Marcella Danon – scrittrice, accademica e psicologa italiana
 Oskar Danon – compositore e direttore d'orchestra bosniaco
 Pierre Danon – imprenditore francese
 Raymond Danon – produttore cinematografico francese